Campbellville ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Campbellville (Alabama)
 Campbellville (Kalifornien)
 Campbellville (Mississippi)
 Campbellville (Pennsylvania)

in Kanada:
 Campbellville (Ontario)

in Australien
 Campbellville (Queensland)

Siehe auch:
 Campbellsville